4 miejscowości w Polsce: 
 Szczawno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno 
 Szczawno – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie 
 Szczawno – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Szczawno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino

Zobacz też: Szczawno-Zdrój